Planay pode se referir a:
 Maubec (Isère)
 Maubec (Tarn-et-Garonne)
 Maubec (Vaucluse)

Desambiguações de topônimos